Люршау () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург. Подчиняется управлению Шуби.  Население составляет 1130 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 16,51 км². Официальный код  —  01 0 59 057.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна